Dürrstein ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Dürrstein (* 1955), deutscher Forstwissenschaftler
 Johannes Dürrstein (1845–1901), deutscher Unternehmer

Dürrstein ist ein historischer Name von:
 Dursztyn, Ort der Gemeinde Nowy Targ, Polen